Даба:
 Даба — китайская бумажная ткань
 Даба — название труднодоступных перевалов в горах Средней Азии, Южной Сибири, Монголии
  — горный массив в Китае
  — деревня в Китае
  — язык

См. также 
 Даб

Примечания